Артюшино — название населённых пунктов в России.

 Артюшино — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Артюшино — село в Белозерском районе Вологодской области.
 Артюшино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Артюшино — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Артюшино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Артюшино — бывшая деревня в Торопецком районе Тверской области
 Артюшино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.